Общество антикваров — многозначный термин.

 Лондонское общество антикваров (Society of Antiquaries of London) — в Лондоне.
 Общество антикваров Франции (Société nationale des antiquaires de France) — в Париже.